Молода — недавно одружена жінка
 Молода — наречена на весіллі
 «Молода» («Юна», ) — американський телесеріал

Топонім 

 Молода — гора в Українських Карпатах, у масиві Ґорґани
 Молода — річка в Україні, притока Лімниці
 Молода — річка в Білорусі, притока Уборті
 Молода () — село в Росії, у Смоленському районі Смоленської області